Marcio Reinaldo Dias Moreira (Sete Lagoas, Minas Gerais, ) é um político brasileiro.

Marcio Reinaldo foi Deputado Federal e prefeito de Sete Lagoas. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), também é pós-graduado em Planejamento e Administração Pública e possui especialização em Saúde Pública.

Com participação em dezenas de cursos, seminários e congressos e com diversos trabalhos publicados, o atual prefeito começou sua carreira profissional como escriturário do Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais, em Sete Lagoas, nos anos iniciais da década de 1960. Algum tempo depois, muda-se para Belo Horizonte, onde passa a ser o responsável pela Carteira de Descontos do Banco Agrícola.

No final da década de 1960, torna-se assessor econômico e financeiro da vice-presidência do Banco do Estado de Minas S/A. Ainda na capital mineira, Marcio é lotado na Diretoria Regional Minas Gerais da Fundação Serviços de Saúde Pública como técnico em administração. Logo depois, passa a ocupar o posto de coordenador regional do Programa de Financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

No início da década de 70, ele muda-se para Brasília e, ao longo desse período e das décadas de 80 e início dos anos 90, ocupa importantes postos no Governo Federal. Foi assessor do Secretário Geral do Ministério da Saúde e técnico em planejamento nesta pasta e, posteriormente, assessor direto do Ministro da Saúde. Na área de planejamento e gestão, foi secretário de orçamento e programação financeira do Ministério da Saúde, assessor, diretor e secretário na Secretaria de Orçamento e Finanças da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Sua atuação profissional fez com que chegasse ao cargo de Analista de Orçamento da Secretaria de Planejamento em 1988. Depois disso, entre 1990 e 1994, ainda ocupou a assessoria da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e foi designado assessor-chefe dos assuntos técnicos deste grupo. Ocupou o principal posto da Secretaria de Administração Geral do Ministério da Saúde, foi diretor-executivo do Fundo Nacional de Saúde e secretário de administração geral do Ministério da Integração Regional. Durante toda a sua vida profissional, Marcio Reinaldo também atuou como professor, dando aulas em importantes instituições, como a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo e a Faculdade Católica de Minas Gerais.

Em 1995, começa sua carreira no Congresso Nacional, quando foi eleito deputado federal. Foi reeleito em todas as eleições às quais participou até o ano de 2012 quando em outubro foi eleito prefeito de Sete Lagoas com 62,19% dos votos, se tornando o prefeito mais votado da história da cidade.

Desde então, sua atuação no executivo com forte presença de sua expertise parlamentar o ajudou no desenvolvimento social e econômico desta vez no município de Sete Lagoas/MG.

Por tantos trabalhos realizados recebeu dezenas de homenagens ao longo de sua carreira, além de ser cidadão honorífico em 27 cidades. Ao longo desse período, também foi escalado para diversas missões internacionais, representando o Brasil em questões de grande relevância pública.

Uma homenagem marcante em sua carreira como Prefeito foi a de "Prefeito Amigo da Criança", em 2016, o prêmio mais respeitado no Brasil no setor, que reconhece os gestores municipais que honraram os compromissos assumidos com a Fundação Abrinq e melhoraram a vida das crianças e adolescentes em seus municípios.

Alguns de seus vários projetos em sua administração como Prefeito de Sete Lagoas que culminaram com essa premiação: A Estação da Juventude, o projeto Viva Jovem e o CEU no bairro Jardim dos Pequis, equipamentos e ações que oferecem de forma intersetorial inúmeros serviços culturais, esportivas e socioassistenciais a centenas de jovens em áreas vulneráveis; a expansão do Programa Mexa-se que por meio de atividades esportivas e de saúde orientadas mobilizam milhares de adolescentes e familiares de todas as regiões da cidade; a requalificação técnica e material dos Conselhos Tutelares e das Instituições de Acolhimento de Crianças e Adolescentes; a melhoria drástica do serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, com grande ênfase na abordagem intersetorial; a expansão da oferta de vagas nos distintos níveis de ensino, com ênfase na educação infantil; capacitação continuada dos docentes, com cursos de pós-graduação gratuitos . Mesmo assim não foi possível suprir o grave problema na saúde publica enfrentado pela cidade o que pirou na sua gestão. As obras como o hospital regional foram paradas desde o inicio de seu mandato , houve também o bloqueio de 5 milhões do Hospital Nossa Senhora das Graças o que levou a uma briga judicial entre prefeitura e a entidade. Além disso atrasou o pagamento do funcionalismo publico várias vezes e manteve sempre um jeito severo e autoritário com muitos. Em 2016 foi candidato a reeleição mas ficou em 4º lugar perdendo até para os votos nulos . Apesar de inúmeras obras não foi suficiente para resgatar sua enorme rejeição. Encerrou o mandato no dia 31 de dezembro de 2016, em seu pronunciamento após derrotado nas eleições de 2016, disse: "Levarei Sete Lagoas no meu coração quando retorno para Brasília no dia 31 de dezembro" .

Referências 

Naturais de Sete Lagoas
Prefeitos de Sete Lagoas